Yano kan som auktorsförkortning betyda:

 Kôji Yano
 Koji Yano

Robotskapade auktorsförkortningar